Starowiriwka (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 3500 Einwohnern (2004).

Das 1733 gegründete Dorf ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Süden des Rajon Nowa Wodolaha und liegt am Ufer der, zum 1,32 km² großen Starowiriwske-Stausee () angestauten, Berestowenka (; Flusssystem des Oril).

Durch die Ortschaft, die sich 32 km südlich vom Rajonzentrum Nowa Wodolaha und 77 km südöstlich vom Oblastzentrum Charkiw befindet, verläuft die Territorialstraße T–21–20.

Zur Landratsgemeinde Starowiriwka, die insgesamt etwa 4800 Einwohner und eine Fläche von 203,77 km² besitzt, gehören noch die Dörfer 
Djatschkiwka ( ) mit etwa 210 Einwohnern, 
Murawlynka ( ) mit etwa 190 Einwohnern, und
Rakiwka ( ) mit etwa 40 Einwohnern, sowie die Ansiedlung
Palatky ( ) mit etwa 860 Einwohnern.

Religion 
In dem Ort gibt es die Іоанно-Богословський-Kirche, die Церква «Блага вість» (etwa: Kirche der Guten Nachricht) und die Свято-Николаевская церковь (etwa: Nikolai-Kirche).

Weblinks 
 Zwischenzeitlich gestürzte Leninstatue im Dorf

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Gegründet 1733
Rajon Nowa Wodolaha